Pandjang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Panjang (ö i Indonesien, Kepulauan Riau), 
 Panjang (kulle), 
 Pulau Lindung, ö, 
 Gunung Pandjang, kulle, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar